Turcotte est un nom propre québécois qui peut désigner :

Patronyme 

 Alex Turcotte (2001-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Alfie Turcotte (1965-), joueur de hockey sur glace canado-américain ;
 Clara B.-Turcotte (1985-), romancière et poétesse québécoise ;
 Dany Turcotte (1965-), humoriste canadien ;
 Darren Turcotte (1968-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Dave Turcotte (1983-), homme politique québécois ;
 David Turcotte (1965-) joueur de basket-ball canadien ;
 Élise Turcotte (1957-), écrivaine et poète québécoise ;
 Guy Turcotte (1972-), médecin canadien et accusé d'avoir tué de ses deux enfants ;
 Jean-Claude Turcotte (1936-2015), archevêque de Montréal ;
 Louis-Philippe Turcotte (1842-1878), historien canadien ;
 Maryse Turcotte (1975-), haltérophile canadienne ;
 Marie-José Turcotte, journaliste et chef d’antenne québécoise ;
 Mathieu Turcotte (1977-), patineur de vitesse sur piste courte canadien ;
 Ron Turcotte (1941- ), jockey canadien.

Toponyme 

 Turcotte, premier nom de la ville de Saint-Georges-de-Champlain, aujourd'hui fusionnée à Shawinigan ;
 Lac Turcotte, dans le territoire de La Tuque, au Québec, au Canada ;
 Rivière Turcotte, un affluent de la rivière Turgeon, coulant au Canada dans le district de Cochrane en Ontario et au Nord-du-Québec dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) ;
 Petite rivière Turcotte, un affluent de la rivière Turcotte, coulant dans le district de Cochrane, en Ontario, au Canada.

Homonymie de patronyme